Kremp ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Kremp (1843–1920), deutscher Unternehmer
 Dietrich Kremp (1937–2017), deutscher Physiker
 Franz Josef Kremp (* 1955), deutscher Diplomat
 Herbert Kremp (1928–2020), deutscher Journalist und Publizist
 Irmtraud Kremp (* 1934), deutsche Science-Fiction-Autorin und Übersetzerin
 Jan-Gregor Kremp (* 1962), deutscher Schauspieler
 Werner Kremp (1945–2016), deutscher Politikwissenschaftler